Натуральне число 552
 552 рік до нашої ери
 552 рік нашої ери